Za późno – rumuński film z 1996
 Za późno – singel Kayah
 Za późno – singel Natalii Zastępy

Zobacz też 
 Za późno na wojnę